Колор-индекс — международная база данных красителей, созданная Британским обществом красильщиков и колористов.
 Колор-индекс — в астрономии разность звёздных величин астрономического объекта, измеренных в двух спектральных диапазонах.